Michel Tremblay peut désigner :
 Michel Tremblay (1942-), un écrivain québécois ;
 Michel Tremblay (1933-), un homme politique québécois.